D’Arcy steht für:

 D’Arcy (Familie), Handelsfamilie in Galway

D’Arcy ist der Familienname folgender Personen:

 Alex D’Arcy (1908–1996), ägyptischer Schauspieler
 Elizabeth Eleanor D’Arcy Gaw (1868–1944), -amerikanische Designerin und Kunstschmiedin
 Ella D’Arcy (um 1857–1937), britische Schriftstellerin
 Emma D’Arcy (* 1992), britische nicht-binäre Person, die schauspielerisch tätig ist

 Frank D’Arcy (* 1946), englischer Fußballspieler
 Gordon D’Arcy (* 1980), irischer Rugby-Union-Spieler
 George Abbas Kooli D’Arcy (1818?–1885), britischer Kolonialgouverneur
 Jake D’Arcy (1945–2015), britischer Schauspieler
 James D’Arcy (geb. Simon D’Arcy; * 1975), britischer Schauspieler

 Joseph Eric D’Arcy (1924–2005), australischer Geistlicher, Bischof in Tasmanien
 Laurie D’Arcy (* 1947), australischer Leichtathlet
 Liam D’Arcy Brown (* 1970), britischer Sinologe und Reiseschriftsteller
 Marcus D’Arcy, Cutter
 Martin Cyril D'Arcy SJ (1888–1976), Priester
 Philip D’Arcy Hart (1900–2006), britischer Mediziner
 Tony D’Arcy (* 1958), australischer Rugby-Union-Spieler
 Tracey D’Arcy, Filmproduzentin
 Victor d’Arcy (1887–1961), britischer Leichtathlet
 William D’Arcy (1931–1999), US-amerikanischer Botaniker
 William Knox D’Arcy (1849–1917), britischer Unternehmer

Siehe auch:

 Darcey
 Darcy